Midlands kan syfta på:

Geografi

Mauritius 

 Midlands Reservoir, reservoar, Moka, 
 Midlands (ort), Plaines Wilhems,

Storbritannien 
 Midlands – ett område i mellersta England

Se även
 West Midlands – flera platser

Sydafrika 

 Natal Midlands – ett geografiskt område i KwaZulu-Natal

Zimbabwe 

 Midlands (Zimbabwe), provins, 

Robotskapade Mauritiusförgreningar